Ирина Вячеславовна Алексеева () — российская самбистка и дзюдоистка, призёр чемпионата России по дзюдо, чемпионка и призёр чемпионатов России по самбо, призёр чемпионатов Европы по самбо, призёр Универсиады 2013 года в Казани по самбо, чемпионка мира по самбо, обладательница Кубка мира по самбо, мастер спорта России.

Карьера в смешанных единоборствах

Ранняя карьера

Bellator 
23 октября 2021 года Алексеева дебютировала в Bellator на турнире в Москве, где в главном бою бились Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Россиянка встретилась с француженкой Стефани Пэйдж и одолела ее единогласным решением судей.

Ultimate Fighting Championship 
Алексеева в августе 2022 года подписала контракт с UFC.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2009 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2012 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2012 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2013 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 2014 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2017 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионы России по самбо
Чемпионы мира по самбо
Обладатели Кубка мира по самбо